Mariga steht für

 Mariga (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria
 Mariga (Fluss), ein Fluss in Nigeria

Mariga ist der Familienname folgender Personen:

 McDonald Mariga (* 1987), kenianischer Fußballspieler
 Joram Mariga (1927–2000), zimbawischer Bildhauer

Siehe auch:
 Marika